NACE (Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов, ), штаб-квартира — Хьюстон, США). NACE является законодателем и основным разработчиком стандартов и другой нормативной документации в области испытаний и аттестации материалов для нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслей промышленности. Ассоциация организована в 1943 году. По данным на 2008 годов в организации состоит 20 312 членов по всему миру. Основные направления деятельности — катодная защита, индустриальные покрытия и подбор химически стойких материалов.

NACE печатает журналы Materials Performance (MP) and Corrosion. NACE

Ссылки на источники 
 NACE International Website
 W. R. Whitney Award 
 АСИ

Антикоррозионная защита
Международные ассоциации
Организации США
Международные организации по стандартизации
Организации, основанные в 1943 году